Gyenge Mária (1943– ) erdélyi születésű színésznő Erdélyi Mária néven, névváltozata: Erdélyi Mari, születési neve: Schüle Mária
Gyenge Mária (1953– ), Szitásné, magyar könyvtáros.

Jegyzetek